Princezna Marie Hannoverská (Marie Ernestina Josefína Adolfina Henrietta Tereza Alžběta Alexandrina; 2. prosince 1849, Hannover – 4. června 1904, Gmunden) byla mladší dcera krále Jiřího V. Hannoverského a jeho manželky Marie Sasko-Altenburské.

Život 

Marie se narodila v Hannoveru jako nejmladší dítě krále Jiřího V. Hannoverského a jeho manželky Marie, dcery sasko-altenburského vévody Josefa. V Hannoverském království byla Marie držitelkou titulu Královská Výsost. Ve Spojeném království byla, jako potomek v mužské linii krále Jiřího III., princeznou s titulem Výsost.

V roce 1866 byl Mariin otec sesazen z hannoverského trůnu. Marie s matkou byly ještě rok v Hannoveru na zámku Marienburg, v červenci 1867 odešly do rakouského exilu. Nakonec se rodina usadila v Gmundenu.

Manželské vyhlídky 
Marie v květnu 1876 s rodinou navštívila Anglii, a znovu po otcově smrti v roce 1878. Její starší sestra Frederika se přestěhovala do Anglie, kde se provdala, ale Marie se vrátila do Gmundenu, kde zůstala neprovdaná a žila s matkou na zámku Cumberland (pojmenovaném po otcově britském vévodském titulu). Americké noviny naznačovaly, že Marie dvakrát odmítla nabídku k sňatku od třetího syna královny Viktorie, vévody z Connaughtu.

Smrt 
Marie zemřela 4. června 1904 ve věku 54 let v Gmundenu. Pohřbena byla o den později a o dva dny později se její neteř Alexandra provdala za velkovévodu Fridricha Františka IV. Meklenburského. Marie je pohřbena v rodinném mauzoleu na zámku Cumberland .

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Hannoverská dynastie
Britské princezny
Hannoverské princezny
Dcery králů
Narození v roce 1849
Narození 2. prosince
Narození v Hannoveru
Úmrtí v roce 1904
Úmrtí 4. června
Úmrtí v Gmundenu
Pohřbení v mauzoleu zámku Cumberland
Ženy
Britské šlechtičny v 19. století